Мирша () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Мирша () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Мирша.
 Мирша () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Адміністративно підпорядковується місту Авріг.